Эссинген ():

 Эссинген — посёлок, районный центр в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Эссинген — посёлок в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Хоэнфельс-Эссинген — посёлок в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.